Il singolare del torneo di tennis USLTA Atlantic City 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Marita Redondo 6-2, 7-5.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

USLTA Atlantic City 1973